Rokytne – città dell'Ucraina dell'oblast' di Kiev
Rokytne – città dell'Ucraina dell'oblast' di Rivne